Dyje (németül Thaya), folyó Ausztria és Csehország területén
 Csehország
 Dyje, település a Znojmói járásban
 Dyje, Znojmo településrésze a Znojmói járásban
Lásd még
 Thaya (egyértelműsítő lap)